Джулия Драйвер (, ) — профессор философии и заведующая Королевской кафедрой этики и американского общества Даррелла К. в Техасском университете в Остине; специалист в области этики.

Образование и карьера 
Джулия получила степень бакалавра в Техасском университете в Остине в 1983 году. Она получила докторскую степень по философии в Университете Джонса Хопкинса в 1990 году под руководством Сьюзан Р. Вольф.

До переезда в Техас в 2019 году она преподавала в Вашингтонском университете в Сент-Луисе, Дартмутском колледже, Технологическом институте Вирджинии и Бруклинском колледже Городского университета Нью-Йорка.

Она и её муж, философ Рой Соренсен, также являются профессорами Сент-Эндрюсского университета.

Она получила стипендию Лоранса С. Рокфеллера в Принстонском университете, стипендию NEH и стипендию HLA Hart в Оксфордском университете. В настоящее время она является соредактором журнала Ethics.

Философская работа 
Она является автором книги «Непростая добродетель, консеквенциализм и этика: основы», а также множества статей по этике и моральной психологии. Она является ведущим сторонником консеквенциалистского подхода к теории добродетели.

В 2015 году её книга «Консеквенциализм» была переведена на персидский язык иранским философом .

Примечания

Ссылки 
 Washington University bio

Преподаватели Университета Вашингтона в Сент-Луисе
Преподаватели Бруклинского колледжа
Преподаватели Политехнического университета Виргинии
Преподаватели Дартмутского колледжа
Женщины-философы США
Философы XX века
Философы XXI века
Президенты отделений Американской философской ассоциации